Чобурчи () — село в Штефан-Водском районе Молдавии. Относится к сёлам, не образующим коммуну.

География 
Село расположено на высоте 33 метров над уровнем моря.

Население 
По данным переписи населения 2004 года, в селе Чобурчиу проживает 2861 человек (1416 мужчин, 1445 женщин).

Этнический состав села:

Примечания 

Населённые пункты Штефан-Водского района